Osoby o tym nazwisku:
 Michael Markussen – duński kolarz torowy i szosowy
 Niels Markussen – duński żeglarz sportowy, olimpijczyk
 Nikolaj Markussen – duński piłkarz ręczny
 Rudy Markussen – duński bokser
 Vivi Markussen – duńska lekkoatletka